Brasil
 Pirambu — município do estado de Sergipe
 Olímpico Pirambu Futebol Clube — clube de futebol da cidade de Pirambu
 Pirambu (Fortaleza) — bairro

Outros usos
 Sargo-de-beiço — (Anisotremus surinamensis), peixe da família dos hemulídeos também conhecido como pirambu

Desambiguações de topônimos